Vasco Fernandes puede hacer referencia a.

Vasco Fernandes (1475-1542), pintor portugués, también conocido como Grão Vasco;
Vasco Fernandes Coutinho (1488-1561), conquistador portugués;
Vasco Fernandes Coutinho Filho (c. 1530-1589), conquistador portugués, hijo del anterior; o
Vasco Fernandes (nacido en  1986) futbolista portugués;